Широковещательный канал, широковещание () — метод передачи данных в компьютерных сетях, при котором поток данных (каждый переданный пакет в случае пакетной передачи) предназначен для приёма всеми участниками сети.

Широковещание в IP-сетях 

В TCP/IP широковещание (broadcast) возможно только в пределах одного сегмента сети (L2 или L3). Однако пакеты данных могут быть посланы из-за пределов сегмента, в который будет осуществлено широковещание (например, передача пакета на широковещательный IP-адрес через маршрутизатор из-за пределов сети). Нагрузка на сеть в случае широковещания не отличается от обычной передачи данных одному адресату, поскольку пакеты данных не размножаются (в отличие от unicast).

Примером широковещания является определение MAC-адреса, соответствующего определённому IP-адресу (например, с помощью протокола ARP). В этом случае отправляется широковещательный пакет с запросом, который достигает все подключенные к данному L2-домену сети устройства. Устройство с искомым IP-адресом отправляет в ответ пакет, содержащий требуемый MAC-адрес.

Широковещательным IP адресом является последний адрес в подсети. Если сеть состоит из одного адреса /32, то она не имеет широковещательного адреса.

Адрес 255.255.255.255 является ограниченным широковещательным адресом. На пакет с таким адресом назначения должны ответить все хосты из любых подсетей в пределах L2 домена.

См. также 
 Широковещательный адрес
 Широковещательный шторм

Алгоритмы маршрутизации